Охито де Агва има више значења:

 Охито де Агва (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охито де Агва (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Охито де Агва (Сан Хуан Баутиста Куикатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Охито де Агва (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Охито де Агва (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Охито де Агва (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Охито де Агва (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику